Kurland (Zuid-Afrika)
 Kurland (Zweden)
 Koerland, een historische regio in Letland
 Mouwband Kurland, een dapperheidsonderscheiding van de Duitse Wehrmacht